Siorac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Siorac-de-Ribérac, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Siorac-en-Périgord, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine,